Polskie pułki piechoty:
 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 60 Kartuski Pułk Piechoty – pułk ludowego Wojska Polskiego sformowany w 1945; wchodził w skład 16 DP; stacjonował w Gdańsku; rozformowany w 1949

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 60 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 60

Niemieckie pułki piechoty:
 60 Pułk Piechoty im. Margrabiego Carla (7 Brandenburski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Weissenburgu; przyporządkowany do XXI Korpusu Armii Niemieckiej

Rosyjskie pułki piechoty:
 60 Zamojski Pułk Piechoty (ros. 60-й пехотный Замосцкий полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego